Поросятники — топоним в СССР.

 Поросятники — название деревни Привольное в Сонковском районе Тверской области, 01.08.1967 переименована в Привольное.
 Поросятники — название деревни Маячное  Борисовского района Минской области Белоруссии до 30.7.1964.

Примечания